Joker je lahko:

Joker, igralna karta, ki lahko zamenja katerokoli drugo karto
Joker, slovenska računalniška revija
Joker, antagonist v delih o Batmanu